Fantometka – francuski serial animowany z 1999 roku
 Fantometka – bohaterka literacka, stworzona przez francuskiego pisarza Georges'a Chaulet'a